Идёмте по пути нашего великого счастья () — государственный гимн Экваториальной Гвинеи, утверждённый после получения независимости в 1968 году.

Текст был написан Атанасио Ндонго Мийоне, музыка — Рамиро Санчесом Лопесом. Текст гимна под влиянием конца периода колонизации в Экваториальной Гвинеи несёт в себе антиколониальную направленность.

Впервые гимн был использован на Дне независимости Экваториальной Гвинеи, 12 октября 1968 года, и с тех пор используется всегда.

Текст гимна

Испанский 
Caminemos pisando la senda
De nuestra inmensa felicidad.
En fraternidad, sin separación,
¡Cantemos Libertad!
Tras dos siglos de estar sometidos
Bajo la dominación colonial,
En fraterna unión, sin discriminar,
¡Cantemos Libertad!
¡Gritemos Viva, Libre Guinea,
Y defendamos nuestra Libertad.
Cantemos siempre, Libre Guinea,
Y conservemos siempre la unidad.
¡Gritemos Viva, Libre Guinea,
Y defendamos nuestra Libertad.
Cantemos siempre, Libre Guinea,
Y conservemos siempre la independencia nacional
Y conservemos, Y conservemos
La independencia nacional.

Французский перевод 
Laissez-nous marcher sur le chemin
De notre immense bonheur,
Dans la fraternité, sans séparation,
Chantons la Liberté!
Après deux siècles d'être soumis
Pour la domination coloniale,
Dans l’union fraternelle, sans discrimination,
Chantons la Liberté!
Laissez-nous pleurer, Vive libre Guinée,
Et laissez-nous défendre notre liberté
Laissez-nous pleurer Vive libre Guinée,
Et Restons toujours unis ..
Laissez-nous pleurer Vive libre Guinée,
Et laissez-nous défendre notre liberté.
Laissez-nous pleurer Vive libre Guinée,
Et laissez-nous toujours de conserver l’indépendance nationale
Et laissez-nous conserver, et laissez-nous à conserver,
L’indépendance nationale.

Португальский перевод 
Vamos trilhar o caminho
Da nossa felicidade imensa,
Em fraternidade, sem separação,
Cantemos Liberdade!
Depois de dois séculos de ser submetido
À dominação colonial,
Em união fraterna, sem discriminação,
Cantemos Liberdade!
Vamos chorar, Long Live Guiné grátis,
E vamos defender nossa liberdade
Vamos chorar Viva Guiné livre,
E deixe-nos sempre unidos ..
Vamos chorar Viva Guiné livre,
E vamos defender nossa liberdade.
Vamos chorar Viva Guiné livre,
E deixe-nos sempre preservar a independência nacional
E deixe-nos conservar, e vamos conservar,
Independência nacional.

Примечания

Ссылки 
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Экваториальной Гвинеи
Экваториальная Гвинея
Песни 1968 года